През 2007 г. се състои поредното състезание по снукър Открито първенство по снукър на Китай. Турнирът се провежда между 26 март и 1 април в University Students Gymnasium в столицата Пекин, Китай и е спечелен от Греъм Дот след победа с 9 – 5 срещу Джейми Коуп.

Резултати

Резултати от квалификационен кръг (9) 
 Джейми Коуп – Ян Цинтиен 5 – 1
 Алфред Бърдън – Мей Сиуън 2 – 5
 Джо Суейл – Дзин Лон 5 – 4
 Дин Джънхуй – Ейдриан Гънел 5 – 3
 Иън Прайс – Ли Хан 4 – 5
 Том Форд – Сяо Гуодун 3 – 5
 Shailesh Jogia – Ю Дълу 1 – 5
 Анди Хикс – Лю Чан 4 – 5
 Джими Уайт – Джън Пън 5 – 2

Резултати от кръг 1 (9) 
 Марк Уилямс – Джейми Коуп 1 – 5
 Стив Дейвис – Стюарт Бингам 4 – 5
 Стивън Магуайър – Марк Кинг 5 – 3
 Шон Мърфи – Мей Сиуън 5 – 1
 Питър Ебдън – Джо Суейл 3 – 5
 Бари Хоукинс – Дин Джънхуй 5 – 3
 Антъни Хамилтън – Марк Селби 4 – 5
 Кен Дохърти – Ли Хан 5 – 1
 Стивън Хендри – Марко Фу 4 – 5
 Матю Стивънс – Сяо Гуодун 5 – 0
 Сяо Гуодун – Ю Дълу 5 – 3
 Рони О'Съливан – Лю Чан 5 – 1
 Джон Хигинс – Иън МакКълох 5 – 2
 Стивън Лий – Джими Уайт – печели Джими Уайт, защото Стивън Лий се отказва
 Нийл Робъртсън – Майкъл Холт 5 – 1
 Греъм Дот – Джеймс Уатана 5 – 2

Основна схема

Сенчъри брейкове 

Открито първенство по снукър на Китай